Avlichos ist der Familienname folgender Personen:

 Georgios Avlichos (1842–1909), griechischer Maler
 Mikelis Avlichos (1844–1917), griechischer Schriftsteller